Бенавідес () — прізвище та топонім

Відомі носії 

 Джозеф Бенавідес (нар. 1984) — американський боєць змішаного стилю.
 Девід Бенавідес (нар. 1996) — американський боксер.
 Карлос Бенавідес (нар. 1998) — уругвайський футболіст.
 Оскар Бенавідес (1876—1945) — перуанський військовий і політичний діяч.
 Пако Бенавідес (ім'я при народженні Хав'єр-Пальміро Бенавідес-Соліс; 1964—2003) — поет, художник і громадський діяч.
 Сесар Рауль Бенавідес (1912—2011) — чилійський генерал, член військової хунти Піночета.
 Хосе Бенавідес (нар. 1992) — американський боксер-професіонал.
 Хоу Бенавідес (нар. 1995) — гондурасський футболіст, півзахисник.
 Дієго де Бенавідес де ла Куева (1607—1666) — іспанський військовий офіцер, дипломат, письменник і колоніальний чиновник. Віце-король Перу.

Топонім 
 Бенавідес — муніципалітет в Іспанії в провінції Леон у складі автономної спільноти Кастилія та Леон.